Sultán bin Salmán bin Abdulaziz Al Saúd () nacido el 27 de junio de 1956 en Riad, Arabia Saudita, es un oficial retirado de las Reales Fuerzas Aéreas Saudíes, que voló a bordo del Transbordador Espacial Discovery en la misión STS-51-G como especialista de carga. Es hijo del rey Salmán bin Abdulaziz y es el único ciudadano de Arabia Saudita en viajar en el espacio. También fue el primer árabe, el primer musulmán y el primer miembro de la realeza en el espacio. Actualmente es presidente de la Comisión Saudí para el Turismo y las Antigüedades.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Riad
Casa de Saúd
Políticos de Arabia Saudita del siglo XX
Políticos de Arabia Saudita del siglo XXI